Perrotin kan syfta på:

 Henri Joseph Anastase Perrotin (1845–1904), en fransk astronom
 1515 Perrotin – en asteroid
 Perrotin (krater) – en krater på Mars